Застаринье  — топоним.

Белоруссия 
 Застаринье — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Застаринье — деревня в Верхнекривинском сельсовете Бешенковичского района Витебской области.
 Застаринье — деревня в Верховском сельсовете Бешенковичского района Витебской области.
 Застаринье — деревня в Островенском сельсовете Бешенковичского района Витебской области.
 Застаринье — хутор в Глубокском районе Витебской области.
 Застаринье — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Застаринье — деревня в Минском районе Минской области.
 Застаринье — деревня в Солигорском районе Минской области.
 Застаринье — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Застаринье — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Застаринье — деревня в Себежском районе Псковской области.